Клемба́к () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Висамбур.

Площадь коммуны — 7,15 км², население — 518 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 503 человека (2013), плотность населения — 70,4 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 507 человек, в 2012 году — 505 человек, а в 2013-м — 503 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 303 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 219 были экономически активными, 84 — неактивными (показатель активности 72,3 %, в 1999 году — 70,2 %). Из 219 активных трудоспособных жителей работали 199 человек (104 мужчины и 95 женщин), 20 числились безработными (10 мужчин и 10 женщин). Среди 84 трудоспособных неактивных граждан 25 были учениками либо студентами, 36 — пенсионерами, а ещё 23 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки